República Popular de la Xina, estat de l'Àsia Oriental.
 República Popular de Romania, nom que va rebre Romania durant el període comunista.
 República popular de la Mongòlia interior, estat efímer que va existir el 1945.
 República popular de Mongòlia oriental, república proclamada el 1946 com a resultat de l'ocupació del territori de Manxukuo per tropes soviètiques.
 República Popular Soviètica de Coràsmia, successora del Kanat de Khivà.
 República Popular de Bukharà, nom d'Uzbekistan del 1920 a 1924.
 República Popular d'Albània (Republike Popullore Shqiperisë), nom que va rebre l'estat albanès proclamat per Enver Hoxha.
 República Popular Democràtica de Laos estat del sud-est de l'Àsia.
 República Popular de Tuva, nom de la República de Tuva de 1921 a 1930.
 República Popular d'Angola, estat de la costa occidental de l'Àfrica.
 República Popular de Corea, estat de l'Àsia oriental.
 República Popular de Donetsk, estat no-reconegut de l'Europa de l'est.
 República Popular de Luhansk, estat no-reconegut de l'Europa de l'est.